В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (3-тє коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)

 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Штеффі Граф (півфінал)
 Ліса Бондер-Крайсс (1-ше коло)
 Мішелл Торрес (2-ге коло)
 Кеті Горват (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open